Publius Cornelius Scipio was een veel voorkomende naam in de gens Cornelia. Enkele bekende Publii Cornelii Scipiones zijn:
Publius Cornelius Scipio I, de vader van Publius Cornelius Scipio Africanus maior;
Publius Cornelius Scipio Africanus maior, overwinnaar op Hannibal Barkas;
Publius Cornelius Scipio (praetor in 174 v.Chr.), de zoon van de vorige en adoptievader van Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor;
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus minor, de adoptiezoon van de vorige en verwoester van Carthago en Korinthe.
Publius Cornelius Scipio Nasica; neef van Publius Cornelius Scipio Africanus maior
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum, de schoonzoon van Africanus maior en consul in 162 v.Chr.;
Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, de zoon van de vorige en consul in 138 v.Chr.;